

Жінки 
 Огнєва Інелла Андріївна (1999—2020) — українська письменниця, поетка.

Чоловіки 
 Огнєв Арефій Іванович (1923—2012) — коваль цеху важких парових молотів, Герой Соціалістичної Праці.
 Огнєв Павло Агейович (1914—1978) — старшина РА, повний кавалер ордена Слави.
 Огнєв Сергій Іванович (1886—1951) — професор, доктор наук, що спеціалізувався на ссавцях та їх таксономії.
Російські прізвища